Tuffvulkan (auch Aschenvulkan) ist ein Vulkantyp bei dem vor allem feinere Lockerprodukte wie Asche und Lapilli, weniger Bomben gefördert werden. Mit der Zeit können sich diese Produkte dann zu Tuff verfestigen. Die entstehenden Vulkanbauten wie Tuffkegel oder Tuffring werden zu den pyroklastischen Kegeln gerechnet.

In der Regel sind phreatomagmatische Explosionen, wo Magma und Wasser aufeinandertreffen, mit ihrer hohen Energie die Ursache für die feine Zertrümmerung von Magma oder Nebengestein.

Beispiele für Tuffvulkane sind der Hverfjall in Island und der Diamond Head (Hawaii).

Siehe auch
Vulkanismus

Literatur 
 Steve McNutt, Haraldur Sigurdsson und Hazel Rymer: Encyclopedia of Volcanoes. Academic Press, 1999, ISBN 978-0-1264-3140-7

Vulkantyp